

Film
Segui il tuo cuore (Follow Your Heart) – film del 1999 diretto da Lorenzo Doumani
Segui il tuo cuore (Charlie St. Cloud) – film del 2010 diretto da Burr Steers
Segui il tuo cuore (The Sweetest Heart) – film del 2018 diretto da Steven R. Monroe

Musica
Segui il tuo cuore – album del 1985 di Gianni Togni

Televisione
Alisa - Segui il tuo cuore – soap opera tedesca